Dies ist eine Liste der Städte in Mosambik.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Mosambik ist Maputo mit einer Einwohnerzahl von 2.219.500 (Stand 2016). Damit konzentrieren sich zehn Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 50.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 1. August 1980, 1. August 1997, 16. September 2007 und 1. August 2017 sowie die Verwaltungseinheit (Provinz), in der die Stadt liegt, aufgeführt. Die Stadt (Cidade) Maputo bildet eine eigene Provinz, dagegen ist ihr weiteres Umland ist die Provinz Maputo. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Liste der größten Städte Afrikas
Liste der Städtelisten nach Ländern
Verwaltungsgliederung Mosambiks

Weblinks 
Instituto Nacional de Estatistica Moçambique
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Mosambiks

 
Mosambik